Remixes – album grupy Coldplay
 Remixes – album Freddiego Mercury’ego
 Remixes – minialbum grupy Mono Band
 Remixes – minialbum grupy Silversun Pickups (SSPU)
 Remixes·04 – singel promocyjny grupy Depeche Mode
 Remixes 81 - 04 – album grupy Depeche Mode
 Remixes n the Key of B – album Bobby'ego Browna

Zobacz też 
 
 
 The Remixes